Canal 28 puede referirse a:
 Canal 28 de Almería, España.
 Canal 28 de Tolosa, España.
 Canal 28 de la ciudad de Chihuahua, México.

Canales de televisión por número